Le nom hydromètre, forgé au  à partir du grec   (« d'eau ») et  (« mesure »), prend un sens différent selon les disciplines.

Biologie 
 Un hydromètre est un insecte hémiptère qui vit à la surface des petits plans d'eau (famille des Hydrometridae).

Médecine 
 En médecine humaine et vétérinaire des mammifères, un hydromètre est une accumulation anormale de mucus (ou de tout autre liquide séreux) le long de l'endomètre dans l'utérus (hydropisie utérine), lié à un état de gestation, de pseudo-gestation ou de ménopause.

Métrologie 
 Un hydromètre est un outil de mesure de la densité des liquides.